Correlativo – elemento frasale
 Correlativo – elemento dell'esperanto